Тесс Ве́стер (, род. 19 мая 1993 года, Херхюговард, Северная Голландия, Нидерланды) — нидерландская гандболистка, вратарь национальной сборной Нидерландов. Чемпионка мира 2019 года, двукратный призёр чемпионатов Европы (2016 и 2018). Дважды признавалась лучшим вратарём на чемпионатах мира (2015 и 2019). Участница Олимпийских игр 2016 и 2020 года. За сборную Нидерландов сыграла более 100 матчей.

Карьера

Клубная 
Начала играть в гандбол в конце 1990-х годов в возрасте 5-6 лет. Начинала как левый полусредний. Вратарём стала в возрасте 12 лет. Занималась в нидерландских детских и юношеских клубах Hugo Girls, VZV, HandbalAcademie. Взрослую карьеру начинала в нидерландских клубах  (2008—2010) и  (2010—2011). В составе «Амстердама» становилась чемпионкой Нидерландов и обладателем Кубка страны.

В 2011 году переехала в Германию, где начала выступать за клуб  из Нижней Саксонии. Тренером вратарей клуба был российский специалист Алексей Воронцов. В апреле 2012 года Тесс в составе команды стала обладателем Кубка Германии. Вместе с Вестер за «Ольденбург» выступали другие игроки сборной Нидерландов — Лойс Аббинг и Лаура ван дер Хейден. В чемпионате Германии «Ольденбург» в первой половине 2010-х занимал четвёртое или пятое место. 

В 2015 году Вестер перешла в один из ведущих немецких клубов . Вместе с Вестер за клуб выступали нидерландки Ангела Малестейн, Мартине Сметс, . В сезоне 2016/17 Вестер стала чемпионкой Германии в составе «Битигхайма», а также дошла до финала Кубка ЕГФ, где «Битигхайм» проиграл российскому «Ростов-Дону». В сезоне 2017/18 «Битигхайм» занял второе место в чемпионате Германии и выступал в Лиге чемпионов ЕГФ, но не сумел выйти в плей-офф из основного раунда.

В 2018 году Вестер перешла в один из сильнейших датских клубов . В сезоне 2018/19 клуб занял третье место в чемпионате Дании, дошёл до финала Кубка страны, а также до 1/4 финала Лиги чемпионов ЕГФ, где уступил венгерском «Дьёру». В сезоне 2019/20 клуб занял второе место в чемпионате страны. В 2020 году к Вестер в «Оденсе» присоединилась Лойс Аббинг, с которой они выступали ещё в «Ольденбурге». Вестер называет Аббинг своей лучшей подругой, с которой начали общаться ещё в возрасте 14-15 лет.

В сезоне 2021/22 выступала за румынский . Весной 2022 года сообщила, что покидает «Бухарест», что продолжить карьеру ближе к Нидерландам. В мае 2022 года стало известно, что Вестер ждёт ребёнка.

В сборной 
Бронзовый призёр юношеского чемпионата мира 2010 года (не была основным вратарём), серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы 2011 года в Нидерландах (сборная Нидерландов впервые сумела выйти в финал этого турнира).

В национальной сборной дебютировала 2 октября 2012 года в возрасте 19 лет в товарищеской игре против сборной Румынии.

В 2015 году 22-летняя Вестер была основным вратарём сборной Нидерландов, которая стала серебряным призёром чемпионата мира в Дании (в финале сильнее были норвежки). Для нидерландок эта медаль стала первой в истории на чемпионатах мира и Европы. Вестер стала лучшей среди всех вратарей на турнире по проценту отбитых мячей (43 %) и была признана лучшим вратарём турнира (она вошла в символическую сборную чемпионата единственной среди нидерландок). 

В 2016 году сборная Нидерландов впервые выступала на Олимпийских играх. «Оранжевые» с трудом вышли из группы, одержав только одну победу в пяти матчах (над Аргентиной). Однако в четвертьфинале нидерландки неожиданно разгромили победителей другой группы хозяек соревнований бразильянок со счётом 32-23. В полуфинале сборная Нидерландов в упорной борьбе уступила команде Франции (23-24), Вестер продемонстрировала отличную игру, отбив 44 % бросков (16 из 36). В матче за третье место нидерландки уступили норвежкам (26-36).

В декабре 2016 года на чемпионате Европы в Швеции сборная Нидерландов дошла до финала, где всего в один мяч проиграла команде Норвегии (29-30), при этом лидер норвежек Нора Мёрк забросила 12 мячей. Вестер на турнире показала 34 % надёжности (95 из 281).

На чемпионате мира 2017 года в Германии Норвегия вновь остановила Нидерланды на пути к победе, на этот раз в полуфинале со счётом 32-23 (Мёрк забросила 8 мячей). В матче за третье место нидерландки были сильнее шведок (24-21).

На чемпионате Европы 2018 года во Франции Нидерланды вновь проиграли на групповом этапе Норвегии (16-29), но выиграли все остальные матчи и вышли из основного раунда с первого места в группе, а норвежки в отсутствие Мёрк не сумели пробиться в полуфинал. Однако в полуфинале в Париже нидерландки проиграли сборной Франции (21-27), которая затем выиграла золото. Сборная Нидерландов заняла третье место, обыграв команду Румынии (24-20). Вестер показала на турнире 33 % надёжности и вошла в число 10 лучших вратарей по этому показателю.

На чемпионате мира 2019 года в Японии сборной Нидерландов наконец удалось завоевать золото. На первом групповом этапе нидерландки наконец обыграли норвежек со счётом 30-28, уступая после первого тайма 4 мяча. В основном раунде «оранжевые» проиграли сборным Германии (23-25) и Дании (24-27), но благодаря победе в последнем матче над сборной Республики Корея (40-33) сумели выйти в полуфинал со второго места. В полуфинале нидерландки сумели обыграть в трудном матче сборную России со счётом 33-32, которая до этого выиграла все матчи на турнире. В финале сборную Нидерландов ждали испанки, которые сенсационно обыграли в полуфинале Норвегию. В равной игре нидерландки сумели вырвать победу с разницей в один мяч — 30-29. Вестер была признана лучшим вратарём турнира, Лойс Аббинг стала лучшим бомбардиром, а Эставана Полман — самым ценным игроком.

Личная жизнь 
Встречалась с нидерландским футболистом , за которого затем вышла замуж. В мае 2022 года стало известно, что у пары будет ребёнок. Ранее встречалась с гандболистом сборной Нидерландов .

Достижения

Командные 
 Чемпионаты мира: золото (2019), серебро (2015), бронза (2017)
 Чемпионаты Европы: серебро (2016), бронза (2018)
 Олимпийские игры: 4-е место (2016)
 Чемпионат Германии: золото (2016/17)
 Кубок Германии: победа (2011/12)
 Чемпионат Дании: серебро (2019/20)

Личные 
 Лучший вратарь чемпионата мира (2015, 2019)

Ссылки 
 Вестер на сайте Лиги чемпионов ЕГФ 
 Лига чемпионов. Тесс Вестер из Оденсе: "Если поступит предложение из России, рассмотрю его" — «Быстрый центр», 14 ноября 2020

Гандболистки Нидерландов
Игроки женской сборной Нидерландов по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Германии по гандболу
Игроки ЖГК «Битигхайм»
Игроки ГК «Бухарест»
Гандбольные вратари